Kohei Inoue (Osaka, 5 oktober 1978) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Kohei Inoue speelde tussen 1997 en 2006 voor JEF United Ichihara, Albirex Niigata en Sagawa Express Tokyo.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer